El término aliaga negral puede hacer referencia a:

 El nombre común de la planta Genista hispanica;
 El nombre común de la planta Genista scorpius.